L9, L-9 ou L09 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Albatros L 9, un avion de reconnaissance allemand ;
 HMS Easton (L09), un destroyer d’escorte de la Royal Navy ;
 HMS L9, un sous-marin de la Royal Navy.

Transports 
Aviation 
 Lockheed L-9 Orion, un avion de transport ;
 .

Métro
 Ligne L9 du métro de Barcelone,

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres